Palais Barolo peut faire référence à :

 , palais de Turin.
 Le Palacio Barolo, immeuble situé à Buenos Aires en Argentine.